Ruth Werner est :

 le pseudonyme sous lequel est plus connue Ursula Kuczynski (1907-2000) , allemande, espionne soviétique et écrivain
 le nom de naissance de Helga Molander (1896-1986) , actrice allemande